Edvard Bull henviser til flere personer:

 Edvard Bull den ældre (1881-1932) – norsk historiker og udenrigsminister.
 Edvard Bull den yngre (1914-1986) – norsk historiker.
 Edvard Hagerup Bull (1855-1938) – norsk politiker
 Edvard Hagerup Bull (1922-2012) – norsk komponist
 Edvard Isak Hambro Bull (1845-1925) – norsk læge